Остроглядовский сельсовет (белор. Астраглядаўскi сельсавет) — упразднённая административная единица на территории Брагинского района Гомельской области Белоруссии.

История 
20 января 2005 года посёлок Печи и деревня Щербины упразднены.

18 марта 2005 года Остроглядовский сельсовет переименован в Бурковский сельсовет.

Состав 
Остроглядовский сельсовет включал 2 населённых пункта:
 Печи — посёлок
 Щербины — деревня

Примечания

Ссылки 
 Брагинский райисполком

Упразднённые сельсоветы Брагинского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании